Landtagswahl 2022 steht für folgende Wahlen:

 Landtagswahl in Niedersachsen 2022
 Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022
 Landtagswahl im Saarland 2022
 Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022
 Landtagswahl in Tirol 2022